

Бабінек — село в гміні Бане Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Бабінек — село в гміні Беліце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства